Кранэкс — многозначное слово.

 «Кранэкс» — машиностроительное предприятие в городе Иваново.
 «Кранэкс» — футбольный клуб из города Иваново.
 «Кранэкс» — футбольный стадион в городе Иваново.